Geografia: 
Lluc, nucli de població del municipi d'Escorca, a Mallorca, format al voltant del monestir de Lluc, on es venera la Mare de Déu de Lluc, patrona de Mallorca.
 Hagiografia: 
Sant Lluc, un dels quatre evangelistes, autor de l'evangeli homònim.
 Bíblia: 
 Nom amb què s'al·ludeix sovint a l'Evangeli segons Lluc, sobretot en les abreviacions (per exemple, Lluc 1: 26:38).
 Premsa: 
Lluc, revista editada a Palma, publicada originàriament pel monestir de Lluc.
 Biografies:
Lluc Crisoberges (m. 1167), patriarca de Constantinoble.
Lluc Visconti (1292-1349), senyor de Milà.